Die deutschen Volksbücher  ist eine deutsche Buchreihe mit deutschen Volksbüchern, die von 1911 bis 1924 in Jena im Verlag Eugen Diederichs erschien. Die Reihe wurde von Richard Benz herausgegeben. Es erschienen insgesamt 6 Bände.

Bände 
Historia von D. Johann Fausten, dem weitbeschreyten Zauberer und Schwarzkünstler [Faust]. 1911 
Die sieben weisen Meister. 1912
Till Eulenspiegel. 1912
Tristan und Isalde. 1912
Die Historie von Fortunati Glückseckel und Wunschhütlein. 1912 
Das Buch der Geschicht des Großen Alexanders. 1924

Einzelnachweise und Fußnoten

Literatur 
 Ulf Diederichs: Eugen Diederichs und sein Verlag: Bibliographie und Buchgeschichte 1896 bis 1931. Wallstein, 2014, ISBN 978-3-8353-1463-4 (Online-Teilansicht)

Buchreihe
Volksbuch
Literatur (Deutschland)
Literatur (Deutsch)